

Cinema 
Non desiderare la donna d'altri  film muto del 1915 diretto da Eleuterio Rodolfi
Non desiderare la donna d'altri (They Knew What They Wanted) – film del 1940 diretto da Garson Kanin
Non desiderare la donna d'altri – film del 1959 diretto da Vincent J. Donehue
Non desiderare la donna d'altri – film del 1988 diretto da Krzysztof Kieślowski, versione lunga del film televisivo Decalogo 6 (Dekalog, sześć)
Non desiderare la donna d'altri (Brødre) – film del 2004 diretto da Susanne Bier

Letteratura 
Non desiderare la donna d'altri – romanzo del 1999 scritto da Giorgio Montefoschi.

Televisione 
 Non desiderare la donna d'altri (Thou Shalt Not Commit Adultery) - film per la televisione del 1978 diretto da Delbert Mann